Dereağzı ist der Name mehrerer türkischer Ortschaften:

 Dereağzı (İncırlıova) im Kreis İncırlıovain der Provinz Aydin 
 Dereağzı (Nazilli) im Kreis Nazilli in der Provinz Aydin 
 Dereağzı (Tavas) im Kreis Tavas in der Provinz Denizli 
 Dereağzı (Tokat) im Kreis Tokat in der Provinz Tokat